TPL est un sigle ou un acronyme de 3 lettres, pouvant désigner :
 Tonnes de Port en Lourd, un outil servant à classer les navires marchands en fonction de la charge maximale qu'ils peuvent transporter ;
 Transfert Par Lot, méthode de transfert de fichiers par lot sur un serveur ;
 Théâtre populaire de Lorraine, un théâtre de Thionville, appelé NEST-CDN de Thionville-Lorraine ;
 Aéroport de Temple (Draughon-Miller), Texas, États-Unis, selon le code AITA des aéroports ;
 Le trouble de personnalité limite, décrivant le comportement de certaines personnes.
 Une liste pour la protection contre le traçage d'activité Web (Tracking Protection List). Voir le projet Do Not Track.

 Tourner pousser lumineux, bouton poussoir à voyant utilisé dans l'industrie, notamment électrique.